Глиное — название населённых пунктов:

Молдавия 
 Глиное — прежнее название села Хлиная в Единецком районе.
 Малое Глиное — прежнее название села Хлиная Микэ в Единецком районе.

Приднестровье 
 Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Глиное — село в Слободзейском районе.
 Глиное — посёлок в Григориопольском районе.

См. также 
 Глинное
 Малое Глиное